Kaiserkurve bezeichnet zwei Verbindungskurven der Deutschen Bahn:
zwischen Taunus-Eisenbahn und Homburger Bahn, siehe Kaiserkurve (Frankfurt)
östlich von Essen Hauptbahnhof bei